Clarks (właściwie C. & J. Clark) – brytyjskie przedsiębiorstwo obuwnicze

Miejscowości w USA:
 Clarks – wieś w stanie Luizjana, w parafii Caldwell
 Clarks – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Merrick